Marsippospermum är ett släkte av tågväxter. Marsippospermum ingår i familjen tågväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tågväxter
Marsippospermum